Сезон «Еспаньйол» (Барселона) 2014—2015 - 113-й за ліком сезон футбольного клубу Еспаньйол і його 80-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу.

Трансфери 

 

прийшли:

Пішли:

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі 
Час початку вказано за CET.

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Примітки 

Сезони «Еспаньйол» (Барселона)
Espanyol